Újvár (rom. Uivar), Románia, Temes megye
 Újvár vármegye

Abaújvár, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Érsekújvár (szk. Nové Zámky), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Felsőmarosújvár (rom. Uioara de Sus), Románia, Fehér megye
Liptóújvár (szk. Liptovský Hrádok), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Marosújvár (rom. Ocna Mureş), Románia, Fehér megye
Németújvár (ném. Güssing), Ausztria, Burgenland tartomány, Németújvári járás
 Oláhújvár, Érsekújvár egykori neve
Szamosújvár (rom. Gherla), Románia, Kolozs megye
Szamosújvárnémeti (rom. Mintiu Gherlii), Románia, Kolozs megye
Zrínyiújvár, a Mura folyó mellett